Руденск () — городской посёлок в Пуховичском районе Минской области Белоруссии. Железнодорожная станция на линии Минск — Осиповичи, узел автодорог на Узляны, Дукору, Правдинский.

Станция соединения Руденской узкоколейной железной дороги с широкополосной железнодорожной линией.

География 
Расположен в 22 км от Марьиной Горки (станция Пуховичи), 41 км от Минска.

Население 
Численность населения поселка составляет 2725 человек (на 1 января 2016 года).

По переписи населения 1939 года, в Руденске проживало 824 белоруса (73%), 176 евреев (15,6%), по 43 русских и украинца, 6 поляков, 36 представителей других национальностей. По переписи населения 2009 года, в Руденске проживало 2498 белорусов (89%), 253 русских (9%), 32 украинца (1,1%).

История 
В XIX веке — деревня, со строительством Либаво-Роменской железной дороги — станция с посёлком.

В 1890-м на Либаво-Роменской дороге по грузообороту станция Руденск и Березина занимали первые места (станция Осиповичи — третье).

С 1938 года — городской посёлок. В 1935 и 1938—1960 годах был центром Руденского района.

В годы Великой Отечественной войны оккупанты уничтожили в Руденске и районе 4,7 тыс. чел. Действовало патриотическое подполье.

Экономика 
Возле Руденска расположена Минская ТЭЦ-5 (изначально планировалась как атомная ТЭЦ).

Промышленность 
Производственное республиканское унитарное предприятие «МИНСКОБЛГАЗ».

Открытое акционерное общество «Руденск», созданное в процессе приватизации путём преобразования арендного предприятия «Руденский завод пластмассовых изделий» в июне 1995 г. и являющееся его полным правопреемником. Ведущим акционером является Мингосимущество (99,7 %). На предприятии работает 539 человек. Предприятие осуществляет производство светотехнических изделий для удовлетворения потребностей автотракторной промышленности, хозобихода, плёночных изделий; производство клеев-расплавов для мебельной промышленности и других композиционных материалов.

Возле Руденска строится завод по переработке зерновых и производству аминокислот и кормов для животных.

Частными предприятиями производится верхняя одежда из кожи и меха, из шерстяных тканей.

Социальная инфраструктура 
 больница
аптека
 детский сад
 дом быта
 магазины
 нотариальная и кадастровая служба
 рынок
 школа
 школа-интернат
почта
католический храм (костел св. апостолов Петра и Павла)
 ГУО "Пуховичский районный ЦКРО и Р "

См. также 
 Гетто в Руденске
 Посёлки городского типа Белоруссии

Примечания

Ссылки 
 Пуховичский райисполком

 
Города-спутники
Населённые пункты Пуховичского района
Городские посёлки Белоруссии
Посёлки городского типа Минской области